Под этим словом в разных областях науки понимаются принципиально разные объекты:
 Аммониты — вымерший подкласс головоногих моллюсков, существовавших с девонского по меловой периоды.
 Аммонитяне, или аммониты, (евр. עַמּוֹן) — народ, живший в библейские времена на восточном берегу Иордана до пределов Аравии.
 Аммониты реки Пугачёвки — памятник природы регионального значения Сахалинской области.

См. также